Skalárpotenciál (matematika)
Elektromos potenciál